Berne-Bellecour est un nom propre français qui peut faire référence à :

 Étienne-Prosper Berne-Bellecour (1838-1910), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Jean Berne-Bellecour (1874-1939), peintre français, fils du précédent.

Patronyme français